Paducah steht für

Paducah (Kentucky), Stadt in Kentucky, USA
Paducah (Texas), Stadt in Texas, USA

 USS Paducah (PG-18), ein Kanonenboot der US Navy